Свободный Чосон () — политическая группа, ранее известная как Cheollima Civil Defense — «Гражданская оборона Чхоллимы». Создана 4 марта 2017 года. Известна тем, что защищала Ким Хан Соля, сына Ким Чен Нама, после убийства последнего агентами КНДР. Поддерживает беженцев из КНДР. 1 марта 2019 года «Гражданская оборона Чеоллимы» была переименована в «Свободный Чосон»; организация предлагает переименовать КНДР в Чосон после свержения коммунистического режима.

15 марта 2019 года газета «Вашингтон пост» сообщила, что «Свободный Чосон» участвовал в нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде, которое было совершено 22 февраля.

Примечания 

Антикоммунизм
Политика КНДР